Мусина — женская форма фамилии :
 Мусина, Ольга Геннадьевна (род. 1964) — артистка и режиссёр Национального молодёжного театра РБ имени Мустая Карима.
 Мусина, Раиса Александровна (род. 1998) — российская баскетболистка.
 Мусина, Хайни-Жамал Оспановна (род. 1940) — советский передовик производства, Герой Социалистического Труда. Составные фамилии 
 Мусина-Юрьева, Марфа Павловна (1801—1803) — внебрачная дочь императора Павла I.

 Топонимы 
 Мусина (Болгария) — село в Великотырновской области, Болгария. Входит в общину Павликени.
 Мусина (ЮАР) — административный центр местного муниципалитета Мусина в районе Вхембе, провинция Лимпопо, ЮАР.
 Мусина (местный муниципалитет) — местный муниципалитет в районе Вхембе, провинция Лимпопо, ЮАР.

 См. также 
 Мессина (значения)